Osoby o tym nazwisku:
 Maria Robaszkiewicz – polska aktorka filmowa i teatralna
 Stanisław Robaszkiewicz – polski fizyk
 Zygmunt Robaszkiewicz – katolicki duchowny